Jabberwocky o Jabberwock – poemetto di Lewis Carroll, tratto dal romanzo Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò
 Jabberwock – film del 2011 diretto da Steven R. Monroe
 Jabberwock – extended play di William Bottin del 2011
 7470 Jabberwock – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Jabberwocky (disambigua)